Катаньо:
 Катаньо — муниципалитет Пуэрто-Рико.
 Катаньо, Эдгар (род. 1970) — колумбийский футболист.

См. также 
 Каттанео, Эрнан (род. 1965) — аргентинский диджей.
 Катанья (значения)